Finkenhain ist der Name folgender Orte und Wüstungen:
 Finkenhain (Wüstung) bei Laubach im Taunus
 Finkenhain (Dipperz), Ortsteil von Dipperz
 Finkenhain (Rennerod), Wüstung bei Rennerod